Пасквини, Бернардо (1637—1710) — итальянский композитор и органист.
 Пасквини, Джанкарло (род. 1963) — итальянский композитор и продюсер, известный под псевдонимом Dave Rodgers.